Стрелко́в — русская фамилия; также топоним.

Стрелков 
 
 Стрелков, Борис Николаевич (род. 1937) — советский футболист.
 Стрелков, Василий Михайлович (1871—?) — механик путей сообщения, депутат Государственной думы Российской империи.
 Стрелков, Виктор Александрович (1925—1996) — советский поэт.
 
 
 Стрелков, Вячеслав Сергеевич — советский физик, специалист в области ядерной физики и физики плазмы.
 Стрелков, Денис Сергеевич (род. 1990) — российский легкоатлет.
 Стрелков, Евгений Михайлович (род. 1963) — русский поэт, художник, куратор.
 Стрелков, Иван Иванович (1878—1923) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 
 
 
 Стрелков, Олег Евгеньевич (род. 1963) — советский и украинский пловец в ластах.
 Стрелков, Павел Георгиевич (1892—1955) — советский лингвист, филолог.
 Стрелков, Пётр Георгиевич (1899—1968) — советский физик.
 Стрелков, Серафим Фёдорович (1904 — после 1976) — советский певец, бас.
 
 Стрелков, Спиридон Михайлович (1917—1945) — пулемётчик, Герой Советского Союза.
 Стрелков, Станислав Юрьевич (род. 1967) — советский и российский актёр.
 Стрелков, Степан Яковлевич (1878—1953) — русский и советский учёный-врач.
 Стрелков, Эдуард Александрович (род. 1994) — российский шорт-трекист.



Топоним 
 Стрелков — село в Стрыйском районе Львовской области Украины.

См. также

Примечания